

Sigle 
 Windows Script Host  – linguaggio di scripting
 Wir sind Helden  – gruppo musicale tedesco

Codici 
 WSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shirley, New York (Stati Uniti)